Il existe plusieurs bâtiments désignés comme chapelle Notre-Dame-de-Nazareth :

la chapelle Notre-Dame-de-Nazareth d'Entrechaux
 la chapelle Notre-Dame-de-Nazareth de Toulouse

Voir aussi 
 
 
   Nossa Senhora de Nazaré

NotreDameNazareth
~